pociecha:
 «pocieszenie kogoś w nieszczęściu»
 «to, co przynosi ukojenie lub zadowolenie»
 «pieszczotliwie o dziecku»

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 2 podstawowe
 Pociecha – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Grabów
 Pociecha – część wsi Ropa w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Ropa
 Pociecha – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Czosnów
 Pociecha – część wsi Antoniów w woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Chlewiska
 Pociecha – przysiółek wsi Truskaw w woj. mazowieckim, pow. warszawskim zachodnim, w gmina Izabelin
 Pociecha – przysiółek wsi Bierdzany w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Turawa
 Pociecha – część wsi Chmielów w woj. świętorzyskim, w pow. pińczowskim, w gmina Działoszyce

Inne 
 Pociecha – karczma działająca w latach 1830-1904 na gruntach dóbr Rakowca, województwo mazowieckie

Zobacz też 
 Józefów-Pociecha

Przypisy